Bug může znamenat:
 Programátorská chyba – chyba v počítačovém programu
 Jižní Bug – řeka na Ukrajině přítok Černého moře
 Západní Bug (v Polsku nazývaný jen Bug) – řeka na Ukrajině, v Bělorusku a v Polsku v povodí Visly